La farce est un genre dramatique qui a comme but de faire rire et qui a souvent des caractéristiques grossières, bouffonnées et absurdes.
 La farce est une facétie, un tour qui se veut drôle, le plus souvent joué aux dépens d'une ou de plusieurs personnes. 
 La farce entre dans la composition des recettes de cuisine.

Voir aussi